Der Begriff Bruichladdich bezeichnet:

 Bruichladdich (Ort), einen Ort auf der schottischen Insel Islay, Schottland
 Bruichladdich (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Bruichladdich